Кубок Молдавии по футболу сезона 1994/1995 — четвёртый розыгрыш Кубка Молдавии, проводился с 1994 года по 21 мая 1995 года. Обладателем трофея стал тираспольский «Тилигул».

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок Молдовы 1994—1995 г.г.
 Moldova 1995
 Архив всех розыгрышей Кубка Молдовы

1995
Футбол в Европе в 1994 году
Футбол в Европе в 1995 году
Спорт в Молдавии в 1994 году
Спорт в Молдавии в 1995 году